Deux tours porte ce nom :
 La Tour Cabot à Bristol au Royaume-Uni.
 La Tour Cabot à Terre-Neuve au Canada.